Localidades
Mason (Illinois)
Mason (Michigan)
Mason (Ohio)
Mason (Tennessee)
Mason (Texas)
Mason (Virgínia Ocidental)
Mason (Wisconsin)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos